Evelyn Großmann (ur. 16 czerwca 1971 w Dreźnie) – niemiecka łyżwiarka figurowa, startująca w konkurencji solistek. Mistrzyni (1990) i wicemistrzyni Europy (1991), medalistka zawodów międzynarodowych oraz mistrzyni NRD (1989).

Była trenowana przez Juttę Müller i Petera Meyera w klubie SC Chemnitz, a choreografię układał dla niej Rudi Suchy.

Po zakończeniu kariery w 1996 roku zaczęła pracę jako trener łyżwiarski w Niemczech. Pracowała również jako międzynarodowy sędzia łyżwiarski i specjalista techniczny ISU.

Osiągnięcia

Przypisy 

Trenerzy łyżwiarstwa figurowego
Niemieccy łyżwiarze figurowi
Ludzie urodzeni w Dreźnie
Urodzeni w 1971